Lesinesi – abitanti di Lesina (Italia)
Lesinesi – abitanti di Lesina Marina